Municipio de Bowie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bowie (condado de Chicot, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Chicot.
 Municipio de Bowie (condado de Desha, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Desha.